Бодрово — топоним:
 Бодрово — село в Болгарии;
 Бодрово — деревня в России, Московская область.